Steven Bernstein peut faire référence à :
 Steven Bernstein, un compositeur ;
 Steven Bernstein (1961- ), trompettiste de jazz américain ;
 , un directeur de la photographie.